Ганино — название населённых пунктов.

Россия 
 Ганино — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Ганино — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Ганино — деревня в Родниковском районе Ивановской области.
 Ганино — посёлок в Черняховском районе Калининградской области.
 Ганино — деревня в Мещовском районе Калужской области.
 Ганино — посёлок в городском округе Киров Кировской области.
 Ганино — село в Шадринском районе Курганской области.
 Ганино — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Ганино — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Ганино — посёлок в Краснозёрском районе Новосибирской области.
 Ганино — деревня в Пеновском районе Тверской области.
 Ганино — деревня в Удомельском районе Тверской области.
 Ганино — деревня в Ярском районе Удмуртии, упразднена в 1987 году.